Лес () — река на юге Франции в департаментах Дром региона Овернь — Рона — Альпы и Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Приток Роны.

География 

Лес берёт начало от источника к юго-востоку от вершины Роше-Гаро в горах Бароннье на высоте 1338 м над уровнем моря. Течёт сначала на север, но вскоре поворачивает на юг. Впадает в Рону между воклюзскими коммунами Боллен и Мондрагон. Протяжённость реки — 73,5 км.

Притоки 
Основные притоки Леса:
 правый: Весанн;
 левые: Рьёсек, Коронн, Талобр, Эрен.

Пересекаемые коммуны 
Коронн пересекает территорию 24 коммун в трёх департаментах.

В департаменте Дром:
 Тесьер
 Монжу
 Вес
 Рош-Сен-Секре-Беконн
 Монбризон-сюр-Лес
 Толеньян
 Колонзель
 Ла-Бом-де-Транзи
 Сюз-ла-Русс
 Буше
 Шамаре
 Гриньян
 Ле-Пег
 Монсегюр-сюр-Лозон
 Руссе-ле-Винь
 Рошгюд
 Тюлетт
 Вантероль
 Вансобр
 Сен-Панталеон-ле-Винь

В департаменте Воклюз:
 Грийон
 Ришранш
 Вальреа
 Боллен
 Мондрагон
 Лагард-Пареоль
 Морнас

В департаменте Гар:
 Сент-Этьен-де-Сор

Литература 
 Georges Truc, L’eau en Vaucluse. Origine, fonctionnement, potentiel et qualité des réservoirs aquifères, Éd. Conseil Général de Vaucluse, Avignon, 1991.

Ссылки 
 Река на сайте SANDRE

Притоки Роны
Реки Воклюза
Реки Дрома